Santo Niño (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan;
 Santo Niño (Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Samar;
 Santo Niño (South Cotabato), een gemeente in de Filipijnse provincie South Cotabato;
 Santo Niño (Cebu City), een barangay in de Filipijnse stad Cebu City.